Daud Khan of Daoed Khan kan verwijzen naar:

David XI van Kartli (gestorven ±1579), koning van Kartlië in het huidige Georgië;
Daud Khan Undiladze (regeerde 1625-1630), beglarbeg (gouverneur) van Ganja en Karabakh onder de Perzische Saffaviden;
Daud Khan (subahdar van de Carnatic) (regeerde 1703-1710), subahdar (gouverneur) van de Carnatic (een provincie in het zuiden van India) onder de Mogols;
Daud Khan (Rohillaleider) (gestorven 1721), Pathaans veldheer en leider van de Rohilla's in het noorden van India;
Daoed Khan (Afghaans president) (1909-1978; regeerde Afghanistan 1973-1978).